Heinrich von Tirol ist der Name folgender Personen:

 Heinrich I. (Tirol) († 1190), Graf von Tirol
 Heinrich von Kärnten (1265/73–1335), Herzog von Kärnten, Graf von Tirol und König von Böhmen